Ebdon ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Ebdon (1913–1987), englischer Fußballspieler
 Edward Ebdon (1870–1950), englischer Cricketspieler
 John Ebdon (1876–1952), englischer Cricketspieler
 Marcus Ebdon (* 1970), englischer Fußballspieler
 Peter Ebdon (* 1970), englischer Snookerspieler